La Tavria est principalement un toponyme géographique pour une sous-région du sud de l'Ukraine qui englobe des territoires de steppe entre les fleuves Dniepr et Molotchna et la péninsule de Crimée.

Tavria peut aussi faire référence à :
 , partie septentrionale du gouvernement de Tauride, qui comprend aujourd'hui la majeure partie de la partie méridionale des oblasts de Kherson et de Zaporijjia.
 Un nom alternatif pour l'ensemble du gouvernement de Tauride.
 ZAZ Tavria, modèle de voiture ukrainienne.